Karibiska mästerskapet 2012 () var en fotbollsturnering som spelades i Antigua och Barbuda under perioden 7–16 december 2012. Detta var den 17:e upplagan av Karibiska mästerskapet som är Karibiens fotbollsmästerskap. Mästerskapet anordnas av CFU som är en del av CONCACAF.

Kuba vann sin första titel efter ha besegrat Trinidad och Tobago i finalen med 1-0 efter förlängning.

Spelplatser
Det var andra gången som Antigua och Barbuda var värdland för mästerskapet. Mästerskapets matcher delades upp på två stycken arenor.

  Antigua Recreation Ground
Grupp A och samtliga matcher i slutspelet spelades på Antigua Recreation Ground i Saint John's med kapacitet av 12 000 åskådare. 

 Sir Vivian Richards Stadium 
Matcherna i grupp B spelades på Sir Vivian Richards Stadium i North Sound, cirka en mil väster om Saint John's med en kapacitet av 10 000 åskådare.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Referenser

2012 i Antigua och Barbuda
Fotboll i Antigua och Barbuda
Fotbollsåret 2012